

Bibbia
 Tamar – nuora del patriarca Giuda
 Tamar – figlia del re Davide, sorella di Assalonne
 Tamar – figlia di Assalonne, nipote della precedente

Geografia
 Tamar – fiume dell'Inghilterra
 Tamar – fiume della Tasmania
 Tamar – consiglio regionale di Israele
 Tamar – località slovena nell'alta val Planica

Musica
 Tamar – album di Tamar Braxton del 2000

Onomastica
 Tamar – forma originaria ebraica del nome Tamara